2 gminy w Niemczech:
 Breitenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa
 Breitenberg – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg

Dawna nazwa miejscowości w Polsce:
 Gołogóra